9-й Чемпионат СССР по дзюдо прошёл в Кишинёве 21-24 октября 1982 года.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по дзюдо
Октябрь 1982 года
Спортивные соревнования в Кишинёве
Чемпионаты СССР в 1982 году
Дзюдо в Молдавии
1982 год в Молдавии